

Geografia 
 Afghanistan
 Distretto di Qush Tepa – distretto della provincia dello Jowzjan
 Francia
 Tepa – villaggio della Collettività d'oltremare francese di Wallis e Futuna
 Romania
 Țepa – villaggio del comune di Paltin

Persone 
 Franciszek Tepa – pittore polacco

Altro 
 Tepa – albero diffuso nelle foreste temperate della parte meridionale del Cile e dell'Argentina
 Tepa Sport – azienda italiana di calzature, abbigliamento e articoli sportivi
 Tio-TEPA – alchilante usato in oncologia